Йозеф Винтергерст (; 3 октября 1783, Валлерштайн — 25 января 1867, Дюссельдорф) — немецкий художник периода романтизма. Назареец. .

Биография 
Родом из Швабии. Сын художника. Первые уроки мастерства получил у отца. С 1804 года обучался в Мюнхенской академии художеств, затем — в Академии изобразительных искусств в Вене.

В 1808 году, будучи студентом Венской академии художеств, вместе с единомышленниками Иоганном Фридрихом Овербеком, Францем Пфорром, Людвигом Фогелем, Йозефом Зюттером и Иоганном Конрадом Готтингером, были довольны академией, им был присущ романтизм и восхищение работами итальянских художников времен раннего Возрождения. Также им нравились работы Дюрера. Познакомившись с творчеством итальянских художников XIII—XIV веков, они изменили манеру, тематику и технику своих работ. Мифологическим темам художники предпочитали сюжеты из истории, христианские, аллегорические сюжеты, стилизованные под итальянское искусство XV века (раннее Возрождение).

Их небольшая, своеобразная группа получила название «Союза Святого Луки», в честь евангелиста Луки, покровителя художников средневековья. Овербек придумал эмблему, которую «Союз» стал размещать на обороте своих работ: святой Лука под аркой, в центре которой буква «W» — «Wahrheit» — истина («правда»). В историю немецкой живописи вошло под полушутливым прозвищем «назарейцы».

Будущие живописцы вместе трудились над образцами (натурой), обсуждали работы, выполненные в новой манере. В годовщину своей встречи, 10 июля 1809 года они поклялись быть верными истине, возрождать искусство и бороться с академизмом.

После того, как Овербека отчислили из академии за нежелание следовать уставам, действующим в учебном заведении, в 1810 году они заняли монастырь Сан-Исидоро на Монте Пинчио в Риме, где стали вести образ жизни, подобный образу жизни средневековых общин. После смерти своего близкого друга Пфорра (1812) Винтергерст покинул Рим в 1813 году и стал первым учителем рисования в кантональной школе в Арау. С 1815 г. — учитель рисования гимназии в Эльвангене.

В 1822 году, благодаря содействию его друга, директора Академии Петера фон Корнелиуса был назначен преподавателем Дюссельдорфской академии художеств, в 1824 году стал инспектором, продолжая преподавать в Королевской гимназии.

Галерея

Примечания 

Художники романтизма
Назарейцы
Художники Германии XIX века